Osoby o tym nazwisku:
 Anna Kornecka – polska agrotechnik, działaczka sportowa
 Anna Kornecka – polska prawnik, menedżer i urzędniczka państwowa